Ка́ваду () — португальский топоним. Может означать:

 Каваду — река в Португалии.
 Каваду (субрегион) — экономико-статистический субрегион на севере Португалии.